Якопо Дзукки — флорентийский художник-маньерист.

Якопо Дзукки был учеником и помощником Джорджо Вазари. В 1567 году он переехал в Рим, где оформлял «Зал пятисот» и студию Франческо I в Палаццо Веккьо во Флоренции. В 1572 году поселился в Риме, где писал фрески во дворце и вилле кардинала Фердинанда Медичи.

Расписывал фрески в римских церквях, в частности в храмах Сантиссима-Тринита-дей-Пеллегрини, Святого Духа в Сассиа, и дворцах.

В 1581 году Дзукки стал членом гильдии Святого Луки.

В своих работах сочетал черты итальянского маньеризма с голландским влиянием.

В 1908 году произведения Якопо Дзукки, Паоло Веронезе, фламандских и французских художников из Национальной галереи древнего искусства временно передали итальянскому посольству в Берлине. В мае 1945 года советские подразделения заняли посольство и вывезли картины в СССР. Россия не собирается возвращать Италии похищенные произведения, поскольку считает их компенсацией за потери, которые страна понесла во время Второй мировой войны.

Примечания 

Художники Италии XVI века